Finlandia Trophy 2022 — международный турнир по фигурному катанию, который проходил с 5 октября по 9 октября 2022 года в городе Эспоо, Финляндия. Турнир стал пятым этапом соревнований серии «Челленджер» сезона 2022/23.

Спортсмены выступали в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.
 Информация на сайте Международного союза конькобежцев.

Finlandia Trophy
2022 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2022/2023
Октябрь 2022 года
Спорт в Финляндии в 2022 году